Serge est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Serge est un prénom masculin, fêté le 7 octobre.Serge est aussi un patronyme

 Sens et origine du nom Serge est un prénom masculin français. Il vient du nom latin d'une célèbre famille romaine, les Sergii.

 Variantes linguistiques 
 français : Serge, Serges ;

 arabe : Sarkis (سركيس) ou Sarjis (سرجيس) ;
 arménien : Sarkis (Սարկիս), Serj (Սերժ) ;
 biélorusse : Siarhieï (Сяргей) ;
 catalan : Sergi ;
 espagnol : Sergio ;
 grec : Sergios () ;
 hongrois : Szergiusz ;
 italien : Sergio ;
 latin : Sergius ;
 occitan : Sèrgi, Sergi  ;
 polonais : Sergiusz ;
tchèque : Sergej ;
 portugais : Sérgio ;
 roumain : Sergiu ;
 russe : Sergueï (Сергей) ;
 serbe : Sergije (Сергије), Srđan (Срђан / Serdjan possible translittération dans le monde) ;
 ukrainien : Serhiï (Сергій).

 Forme féminine française : Sergine.

 Popularité du prénom 
Ce prénom était en usage dans la partie grecque de l'Empire romain, puis adopté par les orthodoxes. Il fut très populaire au Proche-Orient à cause des martyrs Serge et Bacchus de Rasafa et en Russie à partir du  en raison du culte voué à Serge de Radonège. Ce prénom slave par excellence se diffusa ensuite dans les pays de l'Est européen puis en Europe occidentale sous l'influence de l'émigration russe au début du .

 Gens romaine 
 Dans la Rome antique, Sergius est le nom des membres de la gens Sergia.
 Serge, officier militaire byzantin actif en Afrique pendant le règne de l'empereur Justinien (527-565).

 Saints chrétiens 
Saint Serge désigne plusieurs saints chrétiens :

 Saints catholiques et orthodoxes 
 Serge de Rasafa († 303), le plus anciennement vénéré en France, martyr en Syrie avec saint Bacchus ; fêté le 7 octobre ;
 Serge (), martyr du Mont Sinaï ; fêté le 14 janvier ;
 Serge († 796), moine au Monastère Mar Saba, martyr ; fêté le 20 mars.

 Saints catholiques 
 Serge († 362), ou Sarkis en arabe, officier romain, condamné à mort et décapité ; fêté le 7 février.

 Saints orthodoxes 
 Serge de Valaam († 1353), moine patron de la Finlande ; fêté le 28 juin ;
 Serge de Radonège († 1392), moine patron de la Russie ; fêté le 25 septembre et le 5 juillet.

 Papes  de l'église catholique 
Il y a eu 4 papes appelés Serge (ou Sergius) ;
 Serge I (saint) de 687 à 701 ;
 Serge II de 844 à 847 ;
 Serge III de 904 à 911 ;
 Serge IV de 1009 à 1012.

 Métropolites de l'église orthodoxe 
 Métropolite Serge, métropolite de Moscou de 1893 à 1898.

 Autres religieux 
 Sergia, auteure de CPG 7981 ;
 Sergius Amphiator, auteur de CPG 7235 ;
 Serge de Constantinople, auteur de CPG 7604-7608 ;
 Serge de Chypres, auteur de CPG 7628 ;
 Serge de Harra, auteur de CPG 7232 ;
 Serge le Grammairien, auteur de CPG 7102-7105.

Sergius de Reshʿayna , médecin et prêtre jacobite, traducteur de Galien en syriaque au .

 Pseudonyme 

 Victor Serge, de son vrai nom « Viktor Lvovitch Kibaltchiche », révolutionnaire français ;
 Maurice Féaudierre dit « Serge », chroniqueur et historien du cirque ;
 Le beau Serge pseudonyme du voyou Christian David.

 Personnalités notables portant ce prénom 
 
 Serge Daney, critique cinématographique français ;
 Serge Dassault, entrepreneur et homme politique français ;
 Serge Gainsbourg chanteur français (né Lucien Ginsburg) ;
 Serge July, journaliste, directeur du journal Libération ;
 Serge Klarsfeld, avocat, écrivain et historien français ;
 Serge Lama, chanteur français ;
 Serge Moscovici, père de Pierre Moscovici ;
 Serge Prokofiev, compositeur russe ;
 Serge Reggiani, chanteur et acteur français.

Et aussi :
 Sergio Leone, cinéaste italien ;
 Sérgio Mendes, musicien brésilien ;
 Sergio Ramos, footballeur espagnol ;
 Sergio Pininfarina, designer et homme d'affaires italien ;
 Sergiu Celibidache, chef d'orchestre roumain ;
 Sergueï Bubka, athlète ukrainien ;
 Sergueï Eisenstein, cinéaste russe ;
 Sergueï Rachmaninov, compositeur russe.

 Métro parisien 
 Serge, le lapin avertisseur de dangers du métro parisien, dessiné par Serge Maury.

 Cinéma 
 Le Beau Serge est un film de Claude Chabrol.

 Autres usages du nom 
La serge désigne tout tissu à armure croisée. Son tissage se caractérise par des côtes obliques à l'endroit, l'envers étant uni.

La trame croisée permet un tissage en diagonale. À l'origine, la serge est un tissage de soie mais il existe différentes serges telles que la serge de coton (toile de jean denim), la serge de laine (twill, pied-de-poule), la gabardine, le whipcord.

Dans ce sens-ci, le mot serge'' est féminin.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français